Seerose steht für:

 Seerosen, eine Pflanzengattung in der Familie der Seerosengewächse
 Seeanemonen, eine Tierordnung in der Klasse der Blumentiere
 Seerose (Bootsklasse), eine Jollenklasse
 Seerose, früherer Name des Fahrgastschiffs Friedrich A. Meyer
 Toter Mann (Schwimmen), eine Schwimmtechnik
 Wasserlilie (Heraldik), eine Wappenfigur

Siehe auch
 Lily-Pad (Cooperative Security Location), Strategie des US-Militärs